То́мас Гри́ффин Данн (; род. 8 июня 1955, Нью-Йорк) — американский киноактёр и кинорежиссёр, номинировавшийся в 1996 году на премию «Оскар» за режиссуру короткометражного фильма «Герцог замка Грув». За актёрскую работу номинировался на «Золотой глобус» (к/ф «После работы», 1985) и на премию «Эмми» (сериал «Фрейзер», 1996).

Биография 
Родился в Нью-Йорке в семье продюсера, сценариста и киноактёра Доминика Данна и Эллен Беатриз Данн (урожд. Гриффин), которая основала общество борьбы за права жертв «Justice for Homicide Victims».

Гриффин Данн является старшим братом актрисы Доминик Данн и племянником Джона Грегори Данна и Джоан Дидион.

В 1973 году женился на Кейт Форте (Kate Forte), но в следующем году брак был аннулирован. С 9 декабря 1989 по 1995 год состоял в браке с американской актрисой Кэри Лоуэлл (Carey Lowell), в котором родилась дочь Ханна Данн (Hannah Dunne).

Фильмография

Режиссёр 
 2013 — Муви 43 / 
 2008 — Случайный муж / 
 2005 — Жестокие люди / 
 2000 — Знаменитый / 
 1998 — Практическая магия / 
 1997 — Дурман любви / 
 1996 — Герцог Грувский /

Сценарист 
 1996 — Герцог Грувский /

Продюсер 
 2005 — Жестокие люди / Fierce People
 2005 — Решающая игра / Game 6
 1996 — Квартирка Джо / Joe’s Apartment
 1991 — Еще кружок / Once Around
 1990 — Белый дворец / White Palace
 1988 — Бег на месте / Running on Empty
 1985 — После работы / After Hours
 1983 — Крошка, это ты! / Baby It’s You
 1979 — По уши влюблённый / Head Over Heels

Актёр

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Долины Фонтанов в Колорадо
Лауреаты премии «Независимый дух»
Лауреаты премии «Золотая малина»
Киноактёры США